Я́нош Ва́йда (, по-немецки Йоханн Вайда (); 8 мая 1827, Пешт, Австрийская империя, ныне Будапешт, Венгрия — 17 января 1897, там же) — венгерский писатель и поэт.

Биография 
Родился в семье лесника. Воспитывался в глуши. По окончании гимназии служил чиновником. Пробовал свои силы на поприще актёрства, педагогики; писал статьи по политической экономии, сельскому хозяйству. С 1844 года начинается его литературная деятельность, посвящённая большей частью поэзии. Активно участвовал в общественно-литературном движении «Мартовской молодежи», под руководством Шандора Петёфи. В дни революции 1848—1849 годов принимал в ней деятельное участие и служил в гонведах; после подавления восстания был в наказание отдан в рядовые солдаты австрийской армии. Отбыв службу в 1853 году, окончательно посвятил себя литературе. В поэзии последних лет отдавал предпочтение реализму, сильно сдобренному пессимизмом.

Похоронен на будапештском кладбище Керепеши.

Сочинения 
 рассказ «Королевич Бела» / Bèlakiràlyfi (1854)
 стихотворение «Бодрствующие» / A virrasztók (1855)
 «Стихотворения» / Költemènyek (1856)
 «Новые песни» / Ujdalok (1858)
 «Отзвуки бури» / Viharhangok (1860)
 «Мелкие стихотворения» / Kisebb Költemènyek (1872)
 рассказ «Роман Альфреда» / Alfred regénye (1875)
 стихотворение «Комета» / Az üstökös (1882)
 стихотворение «Одиночество» / Magãny (1883)
 трагедия «Ильдико» / Ildiko
 сказка в стихах «Клён» / Jàvorta
 очерки «Встречи» / Találkozások

Издания 

 Összes művei. — Bdpst, 1940.
 Összes versei. — Bdpst, 1955.
 Антология венгерской поэзии. — М., 1952, с. 270—79.

Литература 
 Малая советская энциклопедия / Гл. ред. Б. А. Введенский. (Третье издание), Т. 2 — М.: Большая советская энциклопедия, 1960. — с. 103 
 Komlós A., Vajda János. — Bdpst, 1956.

Писатели Венгрии
Писатели XIX века
Похороненные на кладбище Керепеши